Babar, personagem de livro infantil
Le Triomphe de Babar, desenho animado de longa metragem
Babar (série animada), série animada infantil

Localidades
Babar Pur, na Índia
Ilhas Babar, na Indonésia

Desambiguação